Konigsberg ist ein Familienname und bezeichnet folgende Personen:

 Allan Stewart Konigsberg, Geburtsname von Woody Allen (* 1935), US-amerikanischer Komiker, Filmregisseur und Schriftsteller
 Bill Konigsberg (* 1970), US-amerikanischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Königsberg